rdzawki – wymarła podrodzina ptaków z rodziny wilgowatych

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rdzawki – część wsi Ujazd w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Rdzawki – część wsi Stryszów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminy Stryszów